Cladocroce är ett släkte av svampdjur. Cladocroce ingår i familjen Chalinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Horn- och kiselsvampar
Cladocroce